De lange geschiedenis van het merk Hürlimann draait om de figuur van Hans Hürlimann, de zoon van een boer die gebruik kan maken van zijn opleiding als monteur/monteur in de mechanische fabriek van August Hoegger in Wil (kanton St. Gallen), waar hij in 1926 sales werd en later een bedrijf oprichtte dat tot buiten de Zwitserse grenzen zou worden gerealiseerd - dankzij de productie van tractoren voor landbouw, industrie en het leger.

1929 
Het begon allemaal in 1929 toen de eerste Hürlimann werd geproduceerd: een benzine-aangedreven eencilindertractor met maaiwerktuig en met een totale productie van 416 tractoren. De productietechniek - die lange tijd een winnaar was - was volledig ambachtelijk, met een zeer krachtige verticale integratie: zelfs de bewerkingsprocessen van de kleine componenten werden in eigen huis uitgevoerd.

1937 - 1939 
Tussen 1937 en 1939 werd in Wil de eerste industriële fabriek voltooid en werd patent aangevraagd voor een vooras met brede stuurhoek. Belangrijker was dat de 4DT45, de eerste 4-cilinder dieseltractor met injectie, op de wereldmarkt werd gespeeld.

1940 
In 1940 kreeg Zwitserland ook de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en Hürlimann Wijzig de productie: dieseltractoren werden veranderd om met kolengas als brandstof te werken. In dezelfde periode werden nieuwe achterwielen met drukveerophanging en zonder opblaasbare banden getest.

1950 
Het bedrijf breidde na de oorlog zijn fabriek uit, verstevigde zijn positie op de markt en begon te exporteren. Hürlimann opbrengst in de jaren vijftig de D pk-tractor, die vooral populair was in Argentinië (een feitelijk deel van de productie was bestemd voor Zuid-Amerika). In 1950 gepatenteerde Hürlimann een gemotoriseerde eg met uitstekende prestatiecapaciteiten: de geproduceerde productie geproduceerd 6.162 m2 eieren per uur.

1959 
De beroemde D werd in 1959 uit de Wil-fabrieken uitgebracht, als het uiterlijk model van het merk. De motor, koppeling, versnellingsbak, als en hydrauliek werden allemaal gebouwd en geassembleerd door Hürlimann.

1964 
De eerste D 800 kwam uit de Hurlimann-fabrieken, speciaal ontworpen voor de buitenlandse markt

1966 
Als moderne fabrikant en bekwame verkoper begreep Hans Hürllimann alle voordelen van een productiebenadering die meer op kwaliteit dan op kwantiteit was gericht: elk jaar produceerde de fabriek een beperkt aantal machines, die Zwitserse (en niet alleen) boeren gezien als een van de beste tractoren op de markt. de markt. In 1966 was Hürlimann een van de eerste tractorfabrieken die modellen met een hoge capaciteit bouwde. Hij produceerde 95 pk-model met een 4-motor (540/1000 tpm), ontworpen en geproduceerd door het bedrijf, en gemaakt door de eerste hydraulisch cilinder aftakas (540/1000 tpm).

1968 - 1969 
Er werden nieuwe gesynchroniseerde mechanische transmissies met 6 versnellingen en 3 gecombineerd met de montage van een ZF-vooras om een vierwielaandrijving te verkrijgen.

1972 
De eerste tractor met turbomotor werd op de markt gebracht om tegemoet te komen aan de wensen van klanten die een hoger vermogen en een lager verbruik wilden.

1976 
De T14000 was zijn tijd vooruit en waarschijnlijk te vroeg voor de markt. Een 150 PK trekker met continu variabele transmissie.

1977 
Eind jaren 70 deden de erfgenamen van Hans Hürlimann een voorstel aan Vittorio Carozza – die enkele jaren aan het roer van SAME, die Francesco Cassani verving – om het bedrijf over te nemen. De deal werd tot tevredenheid van beide partijen gesloten: in 1979 werd SAME officieel "SAME Lamborghini Hürlimann" (SLH), de nummer twee fabrikant en behoren tot de topposities op de markt, met een compleet en gedifferentieerd modellengamma . De productie begon van de serie “H”-modellen: een nieuwe reeks tractoren met motoren van 60 tot 160 pk (H-1103, H-1104 en H-1106) bedoeld voor de Europese markt.Vijf jaar later (1984) opnieuw een door: een nieuwe reeks machines met een vermogen van 54 - 165 pk nieuwe ontwikkeld, met innovatieve functies, een styling en een originele cabine. De H1104, H1105 en H1106 motoren,

1989 - 1993 
In 1989 werden de elektronische elektronisch geregeld en werden er nieuwe ECU's toegevoegd om de belangrijke functies van de tractiecomponenten en differentiëlen te regelen. In 1990 werden 115 pk (H6115) en 135 pk (H6135) modellen uitgebracht. 1991 was het jaar waarin de MASTER-reeks werd ontworpen, uitgerust met de innovatieve "Electronic PowerShift"-transmissies. Dankzij de PRINCE-reeks van kleinere tractoren betrad Hürlimann in 1993 een nieuw marktsegment: kleinschalige landbouw en landbouw.

1995 
In 1995 werd de overname van het merk DEUTZ-FAHR de SAME DEUTZ-FAHR Groep opgericht. Deze groep markeert de ontwikkeling van de recente geschiedenis van Hürlimann, tot aan de huidige "X"-serie, met de innovatieve XB Max. Hürlimann-tractoren verzamelden zich in Wil op de plek van Hans Hürlimann stond.

1999 
De nieuwe 85-150 pk XT-serie tractoren werden op de markt gebracht met de 120-200 pk SX-serie die de productlijn voor open veld completeerde.

2004 
Het 75-jarig jubileum van het Hürlimann jubileum werd gevierd in Wil, Zwitserland met een geweldig evenement en de aanwezigheid van meer dan 20.000 bezoekers. Alle tractoren gedragen de rode kleur Hürmann om deze 75 jaar te markeren.

2005 
Na de 75 jaar die werd gevierd met roodgeverfde tractoren, veranderde nieuwe motoren: nieuwe motoren werden in productie genomen om te voldoen aan de Euro2-voorschriften en  de tractoren werden in  zilver geleverd.

2011 
Dit jaar markeerde een keerpunt in het concept van het rijden met Hürlimann-tractoren, met de start van de productie met nieuwe V-Drive variabele continu transmissies.

2013 
Sinds bijna alle merken hun productassortiment aan het vernieuwen waren, begonnen Hürlimann het veld te treden met het nieuwe Giugiaro-ontwerp, een mooi profiel en een nieuwe kleur die doet denken aan de originele kleur van Hürlimann-producten met de XA T4i- en XM. K-tractoren.

2014 
De XA T4i- en XB t4i-reeksen waren uitgerust met de nieuwste generatie turbo-intercooler en common rail. FARMotion-motoren. Dit zijn technologische krachtbronnen, ontworpen voor maximale prestaties met lage bedrijfskosten. De nieuwe geometrie van de afzonderlijke cilinderkoppen en verbrandingskamers helpt het dieselverbrandingsproces te verbeteren, resulterend in het optimaal kunnen profiteren van de motor en het brandstofverbruik wordt verlaagd.

Zwitsers bedrijf
Landbouwmachinefabrikant
Tractor